Лос Баронес има више значења:

 Лос Баронес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Баронес (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику